W Bośni i Hercegowinie
 Sopotnica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w mieście Goražde
 Sopotnica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Sopotnica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde

 W Macedonii Północnej
 Sopotnica – miejscowość w gminie Demir Hisar

 W Serbii
 Sopotnica – wieś w okręgu niszawskim, w gminie Gadžin Han
 Sopotnica – wieś w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje

 W Słowenii
 Sopotnica – miejscowość
 Sopotnica – potok, dopływ Hornadu

 Na Słowacji
 Sopotnica – potok dopływ Hronu